

Patronymes 
Sourkov (masculin ; ) ou Sourkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alekseï Sourkov (1899-1983), homme de lettres, poète et parolier russe et soviétique ;
 Vladislav Sourkov (né en 1964), homme politique russe ;
 Youri Sourkov (né en 1970), cycliste moldave ;
 Olga Surkova (née en 1987), joueuse ukrainienne de rugby à sept.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe